El desastre de la presa de Vajont fue un evento catastrófico sucedido el día 9 de octubre de 1963, cuando durante el llenado del tercer depósito de esta presa, una de las más grandes de Europa y construida en 1960, se produjo un gigantesco deslizamiento de unos 260 millones de metros cúbicos de bosque, tierra y roca, que cayeron en el depósito a unos 80 km por hora, de forma similar al tsunami de Bahía Lituya. El agua desplazada resultante produjo que 50 millones de metros cúbicos de agua sobrepasasen la presa en una ola de 250 metros de altura, pese a lo cual la estructura de la presa no recibió daños importantes. Sin embargo, el megatsunami consecuencia del deslizamiento destruyó totalmente el pueblo de Longarone y las pequeñas villas de Pirago, Rivalta, Villanova y Faè, matando a unas 2.000 personas. Varios pequeños pueblos del territorio de Erto e Casso y el pueblo de Codissago, cerca de Castellavazzo, sufrieron daños de importancia.

Previamente, durante el llenado del primer depósito en 1960, una gran sección de la ladera de la montaña se había desprendido y desmoronado hacia el lago. El desplazamiento del aire fue tal que hizo caerse a algunos pastores, y ha llegado a ser comparado con la onda expansiva de una bomba atómica; el tsunami resultante, así como los corrimientos de tierra, acabaron con la vida de más de 2000 personas; la presa permanece en pie todavía.

Se ha sugerido que era hecho conocido que el monte era propenso a corrimientos de tierra como el que fatalmente sucedió; de hecho, al monte se le conocía como "el monte que camina" por su tendencia a los corrimientos de tierra.

Referencias 

Inundaciones en Europa
Desastres naturales en 1963
Desastres naturales en Italia
Provincia de Pordenone
Italia en 1963
Inundaciones del siglo XX